Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 10 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1975
Houston
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en mars 1975